Barbe-bleue (1866), een operette van Jacques Offenbach.
 Blauwbaard (1697), een sprookje van Charles Perrault
 De bazige blauwbaard (1984), een stripverhaal uit de reeks van Jerom
 Vader Blauwbaard, bijnaam van  András Pándy in een Belgische rechtszaak